Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Osmański – polski sportowiec, trener hokejowy
 Władysław Osmański – katolicki kleryk